Евгений Иванович Швецов (род. 8 октября 1978 года) — российский игрок в хоккей с мячом, полузащитник, заслуженный мастер спорта России (1999).

Карьера

Клубная 
Играть в хоккей с мячом начал в 1985 году в Красноярске в школе «Енисея». Первый тренер — В. Б. Вишневский.

Игровую карьеру начал в «Енисее» в сезоне 1994/95, выступая за команду до 2003 года, побеждая в чемпионате России сезона 2000/01 и Кубке европейских чемпионов (2001).

С 2003 по 2007 год выступал за хабаровский «СКА-Нефтяник», в сезоне 2007/08 — за красногорский «Зоркий».

В 2008 году вернулся в «Енисей», выступая за команду следующие 10 сезонов, трижды подряд побеждая в чемпионате России (2014, 2015, 2016) и дважды в Кубке мира (2011, 2015). С 2009 по 2015 год выступал в команде со своим племянником — Вячеславом Швецовым.

Завершил игровую карьеру в 2018 году, перейдя на работу в школу «Енисея».

В сборной 
В 1997 году получил приглашение в сборную России, дебютировав за команду 12 декабря 1997 года в товарищеском матче со сборной Швеции (1:4), прошедшем в Ульяновске.

Принимал участие в чемпионате мира 1999 года, прошедшем в Архангельске, на котором стал победителем турнира.

Следующим мировым первенством для игрока стал чемпионат мира 2004 года, где сборная России стала бронзовым призёром турнира.

На чемпионатах мира провёл 11 матчей и забил два мяча.

Достижения 
 В клубах
 Чемпион России: 2000/01, 2013/14, 2014/15, 2015/16
 Серебряный призёр чемпионата России: 1998/99, 1999/2000, 2002/03, 2007/08, 2017/18
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2004/05, 2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17
 Обладатель Кубка России (4): 1997, 1998, 1999, 2004
 Финалист Кубка России: 2007, 2008, 2009, 2014, 2016, 2017
 Бронзовый призёр Кубка России: 2000, 2001
 Обладатель Суперкубка России: 2016
 Финалист Суперкубка России: 2015, 2017 (весна)
 Обладатель Кубка европейских чемпионов: 2001
 Обладатель Кубка мира: 2011, 2015
 Финалист Кубка мира: 2000, 2012, 2017
 Финалист Кубка чемпионов Эдсбюна: 2007
 Обладатель Кубка Стокгольма: 1995

В сборной
 Чемпион мира: 1999
 Бронзовый призёр чемпионата мира: 2004
 Бронзовый призёр чемпионата мира среди младших юношей: 1994
 Победитель Международного турнира на призы Правительства России: 1998, 2000
 Бронзовый призёр Кубка губернатора Московской области: 2003

Личные
 В списке 22-х лучших игроков сезона: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
 Лучший полузащитник сезона: 1999
 Лучший игрок «СКА-Нефтяника»: 2005

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (21 мая 1999).

Статистика выступлений

Клубная 

Примечание: Статистика голевых передач ведется с сезона 1999/2000

В чемпионатах России забивал мячи в ворота 23 команд

  1.Динамо-Казань     = 18 мячей 11-13.Волга             =  6
  2.Байкал-Энергия    = 15       14-18.Юность Ом.        =  5
  3.Саяны             = 13       14-18.Енисей            =  5
  4.СКА-Свердловск    = 10       14-18.Металлург         =  5
  5-7.Родина          =  9       14-18.Зоркий            =  5
  5-7.Водник          =  9       14-18.Уральский трубник =  5
  5-7.Сибсельмаш      =  9       19.Динамо М             =  4
  8.Лесохимик         =  8       20-23.Заря Н.           =  2
  9-10.Кузбасс        =  7       20-23.Мурман            =  2
  9-10.Старт          =  7       20-23.Строитель С.      =  2
 11-13.Маяк           =  6       20-23.СКА-Нефтяник      =  2
 11-13.СКА-Забайкалец =  6

В чемпионатах России количество мячей в играх
по 1 мячу забивал в 114 играх 
по 2 мяча забивал в 18 играх 
по 3 мяча забивал в 2 играх 
по 4 мяча забивал в 1 игре 
Свои 160 мячей забросил в 135 играх, в 493 играх мячей не забивал 

В международных турнирах

В сборной России 
 

Итого: 40 матчей / 4 мяча; 27 побед, 5 ничьих, 8 поражений.

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 Профиль на сайте ХК «Енисей»
 Профиль на сайте ХК «Зоркий»
 Профиль на сайте bandysidan.nu
 Евгений Швецов: «Счастлив, что играю в родной команде» // Redyarsk.Ru (6 декабря 2015)
 Евгений Швецов: «Свой путь в хоккее я начинал с болельщика…» // Redyarsk.Ru (15 декабря 2012)

Хоккеисты с мячом России
Игроки сборной России по хоккею с мячом
Чемпионы мира по хоккею с мячом
Игроки КХМ «Енисей»
Игроки КХМ «СКА-Нефтяник»
Игроки КХМ «Зоркий»